JNK steht für:
 C-Jun-N-terminale Kinasen, Enzyme für die zelluläre Weiterleitung von Reizen
 JNK Media, ehemaliger deutscher Comicverlag
 Jahresnettokaltmiete, siehe Ertragswert

Siehe auch:
 Ink (Begriffsklärung)

Abkürzung